Ян Ганчка:
 Ганчка, Ян Арношт (немецкий вариант Йоганн Эрнст Ганчке; 1867—1928) — серболужицкий писатель и педагог.
 Ганчка, Ян Юрий Прокоп (немецкий вариант Йоганн Георг Ганчке; 1731—1789) — католический монах, языковед и автор богословских сочинений.